Јован Ћирић може да се односи на: 
 Јован Ћирић (судија) - судија Уставног суда Србије
 Јован Ћирић (географ) - професор и доктор географских наука